Dylan — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 1 жовтня 2007 року лейблом Columbia. Альбом досяг № 10 у Великій Британії (UK Albums Chart) та № 36 у США (Billboard 200).

Список пісень 
Всі пісні, окрім зазначених окремо, написані Бобом Діланом.

Стандартне видання

Deluxe видання

Сертифікація

Примітки

Посилання 
 «Dylan»  на Discogs

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Даніелем Лануа